Milhaud steht für:

 Milhaud, Gemeinde im Department Gard, Frankreich

Milhaud ist der Familienname folgender Personen: 

 André Milhaud, französischer Autorennfahrer
 Darius Milhaud (1892–1974), französischer Musiker und Komponist
 Édouard Jean-Baptiste Milhaud (1766–1833), französischer General
 Gaston Milhaud (1858–1918), französischer Wissenschaftstheoretiker und Historiker
 Madeleine Milhaud (1902–2008), französische Librettistin

Siehe auch:
 Millaud